Anisum creticum är en flockblommig växtart som beskrevs av Calest. Anisum creticum ingår i släktet Anisum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
creticum